Bob e Mike Bryan erano i detentori del titolo ma si sono ritirati al termine dell'ATP Tour 2020.

In finale Ariel Behar e Gonzalo Escobar hanno sconfitto Christian Harrison e Ryan Harrison con il punteggio di 65-7, 7-64, [10-4].

Teste di serie 

  Marcelo Arévalo /  Jean-Julien Rojer (primo turno)
  Marcus Daniell /  Philipp Oswald (primo turno)

  Marcelo Demoliner /  Santiago González (primo turno)
  Luke Bambridge /  Dominic Inglot (primo turno)

Wildcard 

  Bjorn Fratangelo /  Dennis Novikov (primo turno)

  Christian Harrison /  Ryan Harrison (finale)

Alternate 

  Hunter Johnson /  Yates Johnson (primo turno)

Ranking protetto 

  Mackenzie McDonald /  Tommy Paul (semifinale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Delray Beach Open 2021